Název Mošnov má více sídel:
 Mošnov, obec v okrese Nový Jičín
 Mošnov (Bžany), část obce Bžany v okrese Teplice
 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, dříve Ostrava-Mošnov

Související články 
 Mošna